Goričica (Sveti Ivan Zelina), een plaats in de gemeente Sveti Ivan Zelina in de Kroatische provincie Zagreb
Goričica (Šentjur), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjur